Publio Calvisio Rusone è il nome di diversi senatori romani del I e II sec. d.C., tra questi un console nel 109 sotto Traiano che è anche il nonno materno di Marco Aurelio.

La gens dei Calvisii Rusoles 
Si tratta di una famiglia senatoria italiana, proveniente dal Nord Italia, dall'Etruria o addirittura dalla provincia della Gallia Narbonense.

Un Publio Calvisio Rusone è console suffetto nell'anno 53, un Calvisius Rusone è console suffetto nel 79, un Publius Calvisius Ruso Julius Frontinus è governatore in Cappadocia e Galazia sotto Traiano nel 103/104 e nel 108/109 e infine, un Publius Calvisius Ruso Tullus è console nell'anno 109 e console suffetto nel 110.

Per gli ultimi tre, non si hanno notizie certe circa la distinzione delle identità. Nel caso che siano più persone distinte, se il console del 79 e il governatore della Cappadocia non sono la stessa persona, probabilmente è possibile ipotizzare che siano fratellastri o padre e figlio, e in tutti i casi il console dell'anno 79 è il figlio del console dell'anno 53. Se anche il console di 109 fosse distinto, è possibile ipotizzare si tratti del figlio del console dell'anno 79, o che sia il governatore.

Biografia

Il console suffetto dell'anno 63 
Non abbiamo notizie certe oltre il consolato alla fine del regno di Claudio. Publio Calvisio Rusone è il padre del console del 79 e il nonno del console del 109.

Il console suffetto dell'anno 79 
Publio Calvisio Rusone, console suffetto nel 79, figlio di Publio Calvisius Rusone, secondo alcune ipotesi, fa parte della cerchia imperiale dell'imperatore Domiziano. Sarebbe stato, quindi, una figura di spicco durante il suo regno e un grande amico dei fratelli Gnaeus Domizio Curvius (figli adottivi di Gneo Domizio Afro).

Nel 92/93, diventerà proconsole della provincia di Asia.

Il governatore di Cappadocia e Galazia 

La data del governatorato di Publio Calvisio Rusone Giulio Frontino sembra attestarsi tra il 104 e il 107; si tratta di un governatore imperiale delle province di Cappadocia e Galazia. Se la presenza di Rusone in Cappadocia è attestata al 104/105, è possibile che il suo mandato sia iniziato nel 103, succedendo a Quintus Orfitasius Aufidius Umber. Rimane in carica fino probabilmente al 107/108, quando è verosimile sia stato sostituito da Gaio Giulio Quadrato Basso. Da notare che si tratta necessariamente di una posizione consolare.

I cognomi Julius Frontinus suggeriscono che sia imparentato con il triplice console Sesto Giulio Frontino, o che gli sia molto vicino e abbia beneficiato del suo sostegno.

Se l'attribuzione delle iscrizioni è corretta, conosciamo con quasi certezza la sua carriera, geniale e forse dovuta all'appoggio di Frontino o di Lucio Licinio Sura, un altro triplo console.

È triumvir monetalis, cioè uno dei «tre incaricati di coniare moneta », il più importante dei quattro posti del vigintivirat, che rappresenta il primo passo verso la carriera senatoriale. In seguito comanda una turma di cavalieri, e quindi diventa tribuno militare in una legione.

Viene elevato a patrizio prima di entrare nel Senato grazie alla carica di questore sotto Vespasiano nel 69/70 o grazie alla carica di censore legato all'imperatore e a suo figlio Tito nel 73/74 secondo l'alta datazione, entra quindi in Senato solo nel 95 o 96 sotto Domiziano secondo la datazione bassa, ed è la sua famiglia che viene resa patrizia da Vespasiano.

La data del suo consolato non è nota, ma potrebbe essere nel 79 secondo la data più alta. Ciò comporterebbe una differenza temporale breve e quasi senza precedenti tra la questura e il consolato, il che rende improbabile un'ipotesi del genere. Un'altra ipotesi è un consolato suffetto nell'anno 84. Secondo la datazione bassa, è console suffetto nel 102.

È quindi Curator viarum di una strada romana, un posto insolito per un console e riservato generalmente a un pretoriano, ma può essere un caso eccezionale o una disgrazia parziale sotto i nuovi imperatori Tito e Domiziano secondo la datazione bassa. Secondo l'alta datazione, questa carica è databile nel 99, prima del consolato.

Secondo l'alta datazione, nel 92/93, sarebbe diventato proconsole della provincia di Asia, proconsolato che bisogna datare nel 97/98 per un consolato nell'anno 84. Secondo la datazione bassa, se non è il proconsole, allora può essere il legato di un proconsole in Asia, e cioè di Lucio Licinio Sura verso il 100/101.

Integra il Sacris Faciundis e i Sodales Augustales, sia sotto Domiziano, sia sotto Traiano. Verso la fine della sua carriera ha ricoperto l'incarico di Curator aedium sacrarum (responsabile della cura degli edifici sacri) e di Curator operum publicorum (curatore delle opere pubbliche).

Sotto Traiano, infine, divenne governatore provinciale romano della Cappadocia e Galazia.

Ha sposato Dasumia, cugina di Marco Ulpio Traiano, padre dell'imperatore Traiano.

Il console dell'anno 109 e il console suffetto del 110 
L'unico Publio Calvisio Rusone Tullo che diventerà console sposa Domizia Lucilla Maggiore (Domitia Lucilla Maior), figlia naturale di Gnaeus Domitius Curvius Lucanus e adottata dal fratello Gnaeus Domitius Curvius Tullus. Questa manovra mira a mantenere un'eredità. Lucanus morì intorno al 93/94 e Domizia Lucilla è una vedova di un primo matrimonio degli anni 80, dal quale matrimonio ha avuto diversi figli. Questo secondo matrimonio di Domizia Lucilla è probabilmente avvenuto al più tardi nel 103.

La coppia ha almeno una figlia, Domizia Lucilla Minore, che eredita l'immensa fortuna dei suoi genitori. Intorno al 118 sposò Marco Annio Vero, figlio del console Marco Annio Vero. Sua cognata è quindi Faustina maggiore, moglie di Antonino Pio e divinizzata imperatrice romana. Lucilla e Vero hanno due figli che stanno raggiungendo l'età adulta, il futuro imperatore Marco Aurelio e una figlia, Annia Cornificia Faustina. Vero muore nel 124 quando Marco Aurelio aveva solo tre anni. È quindi la nonna di Commodo e ha anche cresciuto nella sua stessa casa un altro futuro imperatore, Didio Giuliano.

Fu console nel 109 con il nome di Publio Calvisio Rusone Tullo, l'aggiunta di Tullo nel nome farà seguito all'eredità. In effetti, nel 109, Gneo Domizio Curvius Tullus è appena morto e ha lasciato in eredità una grande fortuna alla figlia adottiva.

Note

Bibliografia 
 PIR² C 357 / PIR¹ C 285
  Rémy Bernard, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité, 1983, La carrière de P. Calvisius Ruso Iulius Frontinus, gouverneur de Cappadoce-Galatie, pp. 163-182.
  Eric Birley, The Enigma of Calvisius Ruso, dans ZPE, 51, 1983, pp. 263-269.
  Ronald Syme, P. Calvisius Ruso. One Person or Two ?, dans ZPE, 56, 1984, pp. 173-199.
  Ginette Di Vita-Évrard, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité, 1987, Des Calvisii Rusoles à Licinius Sura, pp. 281-338.

Collegamenti esterni 
 

Senatori romani del I secolo
Senatori romani del II secolo